Сражение при Биберахе (фр. Bataille de Biberach) произошло у Биберах-ан-дер-Рис, в 35 км к юго-западу от Ульма, 9 мая 1800 года во время Войны второй коалиции эпохи французских революционных войн. В нем французские войска под командованием Лорана Гувион Сен-Сира разбили части австрийской армии под командованием Пауля Края.

В конце апреля 1800 года французская армия под командованием Жана-Виктора Моро переправилась через Рейн недалеко от Базеля. Затем 3 мая Моро разбил войска Края при Штоккахе и Энгене и вынудил его отступить. Два дня спустя Край столкнулся со своими преследователями в сражении при Мескирхе, но снова потерпел поражение.

9 мая корпус Гувиона Сен-Сира застиг армию Края у Биберах-ан-дер-Рис, и обе стороны снова сразились. Край разместил основную часть своей армии позади Бибераха; большой овраг, образованный рекой Рис, прикрывал фронт его войск.

Вначале Сен-Сир силами бригад Тарро и Бараге д’Илье атаковал десятитысячный авангард австрийцев, находившийся на левом берегу реки Рис, рассеял его и захватил сами город и расположенные в нём военные склады. После подхода резервных войск генерала Ришпанса, французы по пояс в воде перешли через реку и атаковали главные силы Края. Сначала были заняты первые высоты, а затем атакованы войска противника на плато, ведущем к Митембаху. Австрийский командующий, обескураженный быстрым поражением своего авангарда, не решился продолжить сражение и отступил с главными силами к Ульму. Авангард и другие отдельные отряды отступили к Меммингену, где через день снова были разбиты преследовавшими их французами.

Литература 
 Голицын Николай Сергеевич. Всеобщая военная история новейших времен. Часть 2, СПб, 1875, 957 с. 
 Abel Hugo, France militaire, Vol. 3 : Histoire des armées françaises de terre et de mer de 1792 à 1833, Delloye, 1836, p. 139-140.
 Arnold, James R. Marengo & Hohenlinden. Barnsley, South Yorkshire, UK: Pen & Sword, 2005. ISBN 1-84415-279-0
 Le 9 mai 1800 – La bataille de Biberach 

Сражения по алфавиту
Военные сражения революционной Франции
Сражения Австрии
Сражения 1800 года
Май 1800 года
События 9 мая